Nogometni klub "Aluminij" (NK "Aluminij"; NK "Aluminij" Lozovac; "Aluminij") je bio nogometni klub iz Lozovca, Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija, Republika Hrvatska.

O klubu  
NK "Aluminij" je osnovan 1956. godine u Lozovcu, pri tvornici aluminija "Lozovac". te je u početku nosio i ime "Auminijum". 1960.-ih i 1970.-ih se "Aluminij" pretežno natjecao u "Prvenstvu Šibenskog nogometnog podsaveza" (kasnije Prvenstvo ONS Šibenik, odnosno Šibenska nogometna liga ili Općinska nogometna liga Šibenik), a 1980.-ih u Međuopćinskoj ligi Zadar-Šibenik, odnosno Dalmatinskoj ligi - Sjever. Početkom 1990.-ih NK "Aluminij" prestaje s djelovanjem.  
2004. godine se u Lozovcu osniva klub "Krka" kao sljednik "Aluminija".

Uspjesi 
 Dalmatinska liga - Sjever 
 drugoplasirani: 1985./86. 

 Općinska liga Šibenik / Prvenstvo NSO Šibenik / Prvenstvo Šibenskog nogometnog podsaveza 
 drugoplasirani: 1968./69.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Poznati treneri

Povezani članci  
 Lozovac 
 HNK Krka Lozovac

Vanjske poveznice 
  ebay.co.uk, Croatia NK ALUMINIJ Lozovac football soccer club - vintage pennant from 1980s

Izvori 
 promina.hr, Osnivanje i rad nogometnog kluba "PROMINA" Oklaj, objavljeno 21. travnja 2016., pristupljeno 18. srpnja 2021. 
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 118-119 
 Jurica Gizdić i dr: 80 godina Splitsko-dalmatinskog saveza, Split, 2001., , str. 243   
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010., , str. 237  
 

Nogometni klubovi u Šibensko-kninskoj županiji
Bivši hrvatski nogometni klubovi
Šport u Šibeniku